Elena de Borbón, fullständigt namn Elena María Isabel Dominica de Silos de Borbón y Grecia, född 20 december 1963 i Madrid, är infantinna av Spanien och hertiginna av Lugo. Hon är äldsta dotter till kung Juan Carlos I av Spanien och Sophia av Grekland.

Hon gifte sig 18 mars 1995 med bankmannen och aristokraten Jaime de Marichalar y Saenz de Tejada (född 1963). Paret fick två barn och skildes 2010.

Barn:
Felipe Juan, född 17 juli 1998
Victoria Federica, född 9 september 2000

Anfäder

Titlar, ordnar och utmärkelser 
 20 decembre 1963 - 18 mars 1995 : Hennes Kunglig Höghet Elena, Infantinna av Spanien
 18 mars 1995 - Närvarande : Hennes Kunglig Höghet Elena, Infantinna av Spanien, Hertiginnan av Lugo

Spanska ordnar och dekorationer
 Storkors av Isabella den katolskas orden (4 oktober 1982)
 Storkors av Karl III:s orden (14 oktober 1988)

Utländska ordnar och dekorationer
 Storkors av Oranien-Nassauorden (8 oktober 1985)
 Storkors av Isländska falkorden (16 september 1985)
 Storkors av Quetzalorden (1 oktober 1986)
 Storkors av Kristusorden (13 oktober 1988)
 Storkors av Leopoldsorden (19 september 1994)
 Storkors av Dyrbara Kronans orden (10 oktober 1994)
 Storkors av Sankt Olavs orden (25 april 1995)
 Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken (30 april 1996)
 Storkors av Italienska republikens förtjänstorden (27 juni 1996)
 Storkors av Henrik Sjöfararens orden (23 augusti 1996)
 Stor hedersdekoration i silver med ordensband Österrikiska förtjänstorden (2 juni 1997)
 Grand Cordon av Order of the Star of Jordan (20 oktober 1999)
 Storkors av Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden (7 Maj 2001)
 Storkors av Chilenska förtjänstorden (4 juni 2001)
 Storkors av Storkorset av hedersorden (25 september 2001)
 Storkors av Solorden (Peru) (5 juli 2004)

Födda 1963
Spanska prinsessor
Huset Bourbon
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Isabella den katolskas orden
Storkorset av Isabella den katolskas orden
Mottagare av Maria-Lovisaorden
Kvinnor
Levande personer